TRAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 704 амінокислот, а молекулярна маса — 80 110.

Кодований геном білок за функцією належить до шаперонів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки